Пурріє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південний схід від Парижа, 38 км на північний схід від Марселя, 50 км на північ від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1790 оподаткованих домогосподарств, у яких проживало 4922,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт
 [ Розташування муніципалітету Пуррієр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар